Srinagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Srinagar, huvudstad i unionsterritoriet Jammu och Kashmir, 
 Srinagar (distrikt), Jammu och Kashmir, 
 Srinagar, Uttarakhand, 

Robotskapade Indienförgreningar